Кремер — еврейская и немецкая фамилия (дословно: лавочник).

Известные носители 
 Кремер, Альфред фон (1828—1889) — австрийский востоковед.
 Кремер, Анатолий Львович (1933—2015) — советский и российский композитор и режиссёр.
 Кремер, Анджей (1961—2010) — польский юрист, дипломат, заместитель министра иностранных дел Польши.
 Кремер, Андрей Иванович (?—1855) — российский этнограф.
 Кремер, Бруно (1929—2010) — французский актёр.
 Кремер, Вернер (1940—2010) — немецкий футболист.
 Кремер, Вернер (унтер-офицер СС) (1913—1981) — гауптшарфюрер СС и блокфюрер в концлагере Заксенхаузен.
 Кремер, Герард (1512—1594) — картограф, известный под переводом своей фамилии — Меркатор.
 Крёмер, Герберт (род. 1928) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Кремер, Герман (1834—1903) — протестантский богослов.
 Кремер, Гидон Маркусович (род. 1947) — латвийский и российский скрипач, дирижёр.
 Кремер, Григорий Максович (более известен под фамилией Крошин; род. 1939) — советский и российский писатель-сатирик, журналист.
 Кремер, Иза (Лея Яковлевна Креймер; 1882—1956) — актриса оперетты, певица на идише.
 Кремер, Илья Семёнович (1922—2020) — российский историк, германист.
 Кремер, Иоганн Пауль (1883—1965) — немецкий хирург, профессор анатомии, врач концлагеря Освенцим.
 Кремер, Камилл (1840—1876) — французский генерал.
 Кремер, Лео (род. 1944) — немецкий органист и дирижёр.
 Кремер, Леон (Лев Шлёмович; 1901—1941) — польский шахматист.
 Кремер, Майкл (род. 1964) — американский экономист, специалист по экономике развития.
 Кремер, Марк Вениаминович (род. 1928) — советский художник-живописец.
 Кремер, Мартин (род. 1987) — немецкий шахматист.
 Кремер, Оскар Карлович (Иоанн-Фридрих-Оскар; 1829—1910) — русский адмирал (1896), участник Севастопольской обороны.
 Кремер, Петер-Эрих (1911—1992) — германский офицер-подводник.
 Кремер, Симон Давидович (1900—1991) — советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 Кремер, Христофор Иосиф (1840—1898) — немецкий журналист и политический деятель.
 Кремер, Эмиль Яковлевич (1863 — не ранее 1917) — российский художник-керамист и педагог.
 Кремер, Якоб Ян (1827—1880) — нидерландский новеллист, живописец.

 Кремер, Анна (род. 1975) — люксембуржская теннисистка.
 Кремер, Лика Гидоновна (род. 1977) — советская и российская актриса и телеведущая.

См. также 
 Кремер — финляндский дворянский род.
 Крамер
 Креммер